Capitol Theater steht für:

 Capitol Theater (Düsseldorf)
 Capitol Theater (Offenbach)

Siehe auch:
 Capitol Theatre